Felipe VI puede hacer referencia a:
 Felipe VI de Francia (1293-1350), rey de Francia.
 Felipe VI de Borgoña Palatina (1478-1506), conde de Borgoña, más conocido como Felipe I de Castilla.
 Felipe VI de Borgoña (1578-1621), duque de Borgoña, más conocido como Felipe III de España.
 Felipe VI de Navarra (1605-1665), rey de Navarra, más conocido como Felipe IV de España.
 Felipe VI de España (n. 1968), actual rey de España.